Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2014 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 19. bis 23. Mai 2014 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand. Bei seiner dritten Austragung war das Turnier erstmals Bestandteil des Weltcups.

Siegerin wurde die Ukrainerin Anastassija Kowaltschuk, die im Finale die Russin Diana Mironowa, die Gewinnerin der ersten beiden Ausgaben, mit 5:2 besiegte. Die Russinnen Jewgenija Romodina und Polina Jaroschewitsch belegten den dritten Platz.

Bei den Herren setzte sich der Russe Wladislaw Osminin im Endspiel gegen den Ukrainer Jewhen Nowossad mit 6:0 durch. Den dritten Rang belegten der Ukrainer Artur Piwtschenko und der Weißrusse Waleryj Tschyschou. Titelverteidiger war der Lette Māris Vartiks, der in diesem Jahr nicht teilnahm.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 116 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 63 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 

Im Finale traf die 18-jährige Russin Diana Mironowa, die Siegerin der beiden vorangegangenen Ausgaben des Moskauer Bürgermeisterpokals, auf die vier Jahre ältere Ukrainerin Anastassija Kowaltschuk. Während die zweimalige Weltmeisterin Mironowa zuvor dreimal ein Weltcupfinale erreicht und stets gewonnen hatte, stand die zweifache ukrainische Meisterin Kowaltschuk zum ersten Mal im Endspiel eines größeren internationalen Turniers.

Kowaltschuk legte den besseren Start hin und sicherte sich die ersten vier Spiele. Mironowa kam noch einmal zum 2:4 heran, musste sich der Ukrainerin aber schließlich mit 2:5 geschlagen geben. Kowaltschuk erzielte damit ihren ersten Weltcupsieg, wohingegen Mironowa erstmals ein Weltcupfinale verlor.

Einzelnachweise 

2014
Billardveranstaltung 2014
Olimpijski